Arquitectura: Alcàsser (arquitectura), palau fortificat d'origen àrab, que normalment es trobava fora de la ciutat
 Enginyeria naval: alcàsser (part del vaixell), part de la coberta alta del vaixell
 Toponímia:
 Alcàsser (Horta Sud), municipi valencià de l'Horta Sud
 Alcàsser de Sevilla, conjunt d'edificis palatins a la ciutat de Sevilla